«Пу́лковское де́ло» (1936—1937) — уголовное дело, возбуждённое НКВД против группы советских учёных по обвинению в «участии в фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации, возникшей в 1932 году по инициативе германских разведывательных органов и ставившей своей целью свержение Советской власти и установление на территории СССР фашистской диктатуры». Точная оценка числа пострадавших по делу не представляется возможной, само название «пулковское дело» возникло позже и в материалах дел не употреблялось. Арестованы были сотрудники не только Пулковской обсерватории, но и многих других научных организаций — астрономы, геологи, геофизики, геодезисты, математики ряда научных и учебных заведений Ленинграда, Москвы и других городов — однако первая большая группа арестов, произошедшая осенью 1936 года, в начале «Ежовщины», была произведена среди пулковских астрономов, что и объясняет происхождение названия.

История процесса 
С 1934 года советская и мировая астрономическая наука готовилась к солнечному затмению 19 июня 1936 года, которое должно было наблюдаться преимущественно на территории СССР. Расширившиеся в связи с этим зарубежные контакты директора Пулковской обсерватории Б. П. Герасимовича привлекли внимание НКВД, и было начато расследование «контрреволюционной вредительской организации» в среде научно-технической интеллигенции Ленинграда.

Летом 1936 года в ленинградской прессе была напечатана серия статей, осуждавших «нездоровую обстановку» в Пулковской обсерватории и обвинявших астрономов в «преклонении перед заграницей», выражающемся в публикации работ преимущественно в западных журналах, в «зажиме критики» и т. д.

В сентябре 1936 года в Зыряновске на Алтае был арестован геофизик, сотрудник ЦНИГРИ Ю. Н. Лепешинский, что положило начало целой серии арестов. В августе 1936 года был арестован заместитель директора Пулковской обсерватории по АХЧ Б. А. Шигин. С ноября 1936 по сентябрь 1937 года были арестованы 13 пулковских астрономов (и жёны семерых из них), включая директора обсерватории Герасимовича — существует версия, что его арест ускорило заступничество за арестованных коллег перед А. А. Ждановым. Ведение дела проходило по отработанному НКВД сценарию: силовые методы допроса арестованных приводили к тому, что они оговаривали не только себя, но и своих коллег. По некоторым оценкам, всего по делу было арестовано более ста человек, в том числе профессор ЛГУ, член-корреспондент АН СССР В. А. Фок, профессор ЛГУ В. К. Фредерикс, другие известные учёные, включая около 30 астрономов, что составляло примерно 10—20 % общего числа активно работающих в то время в СССР астрономов.

По версии НКВД, создание «контрреволюционного центра» произошло в марте 1932 года, когда в Свердловске проходила геофизическая конференция. Возглавлял «центр», согласно обвинению, директор Астрономического института Б. В. Нумеров, который имел свою «контрреволюционную группу» ещё с 1929 года. По версии следствия, разветвлённая организация с центром в Ленинграде имела филиалы в Москве, Киеве, Харькове, Днепропетровске, Новосибирске и других городах. В 1933 году «центр» якобы установил связь с троцкистско-зиновьевской организацией Ленинграда. По директиве последней, согласно версии следствия, началась подготовка террористических актов против руководителей ВКП(б) и советского правительства. На проходивших в 1933—1936 годах заседаниях члены организации якобы пришли к решению о необходимости террора против Сталина, а на последнем совещании в феврале 1936 года было принято решение об организационной подготовке такого теракта. Участникам «заговора» вменялось в вину также вредительство (саботаж наблюдений солнечных затмений, сокрытие месторождений полезных ископаемых и т. д.)

С 20 по 26 мая 1937 года выездной сессией ВК ВС СССР в Ленинграде рассматривались дела привлечённых по «пулковскому делу». Против подсудимых были выдвинуты обвинения по пунктам 6, 7, 8, 10 и 11 статьи 58 УК РСФСР (шпионаж, вредительство, террор, антисоветская агитация). Часть обвиняемых (П. М. Каратыгин, П. П. Кузнецов, С. К. Гирин, А. П. Константинов, М. А. Балдин, Ю. Н. Лепешинский) была приговорена к расстрелу, другие осуждены на 10 лет ИТЛ с конфискацией имущества и поражением в правах на 5 лет и к другим срокам заключения.

Аресты учёных, связанных с «пулковским делом», продолжались и после суда основной группы обвиняемых. В частности, осенью 1937 были арестованы и приговорены как ЧСИР к различным срокам заключения в ИТЛ жёны осуждённых. Были сосланы и родственники учёных. 30 ноября 1937 года был приговорён к расстрелу директор Пулковской обсерватории Б. П. Герасимович.

Позднее арестованный в 1939 году инженер-изобретатель Лев Термен обвинялся в том, что он готовил вместе с сообщниками из числа астрономов Пулковской обсерватории теракт против Кирова в 1934 году, когда бомба была якобы встроена в маятник Фуко и должна была взорваться в момент осмотра этого маятника Кировым во время посещения обсерватории.

Часть осуждённых была реабилитирована в конце 1950-х годов.

Арестованные по «пулковскому делу» 

Обозначения:
 АИ — Астрономический институт
 АО ЛГУ — Астрономическая обсерватория ЛГУ
ВГБ — Всероссийская геологическая библиотека при ЦНИГРИ
 ГАО — Главная астрономическая обсерватория, Пулково
ГИН — Геологический институт АН СССР
ИГ — Институт геологии АН УССР
КГРИ — Криворжский  горнорудный институт
КМШС — Китабская международная широтная станция (Узбекистан)  
 КУ — Киевский университет
ЛГИ — Ленинградский горный институт
 ЛГУ — Ленинградский государственный университет
ЛКИ — Ленинградский кораблестроительный университет
ЛПИ — Ленинградский политехнический институт
ЛФТИ — Ленинградский физико-технический институт
 ПГО — Полтавская гравиметрическая обсерватория
СИН — Сейсмологический институт АН СССР
 ТАО — Ташкентская астрономическая обсерватория
УГУ — Украинское геологическое управление
 ХАО — Харьковская астрономическая обсерватория
 ЦНИГРИ — Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт

Примечания

Ссылки 
 
 Невская Н. И. Забытые страницы истории Пулковской обсерватории // Репрессированная наука. Вып. 2. / Сост. А. И. Мелуа; ред. М. Г. Ярошевский. — СПб.: Наука, 1994. — С. 140—144. — ISBN 5-86050-062-9
 Жуков В. Ю. Пулковское дело
 Пулковское дело. Серия публикаций о репрессиях 1937 года в Пулковской обсерватории. Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4.
 Репрессии учёных. Библиографические материалы
 Репрессированные геологи
 Дадаев A. H. Биография Н. А. Козырева

Репрессии в СССР
Репрессированные в СССР
Судебные процессы периода сталинских репрессий
1937 год в СССР